Figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Toruniu – figura wotywna Madonny z dzieciątkiem Jezus w Toruniu.

Lokalizacja 
Figura znajduje się w centrum miasta, na placu św. Katarzyny, przed kościołem garnizonowym pw. św. Katarzyny.

Historia 
Pierwszy pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Toruniu, zaprojektowany przez toruńskiego rzeźbiarza Ignacego Zelka, odsłonięto 3 maja w 1927 roku. Powstał on z inicjatywy ówczesnego proboszcza kościoła garnizonowego ks. płk. Sienkiewicza.

W pierwszych miesiącach II wojny światowej figura została zniszczona przez Niemców.

Zrekonstruowano ją na podstawie zachowanych fotografii w 2007 roku. Autorem kopii jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Mazur. Do odbudowy figury przyczynili się znacząco: ks. płk Marek Karczewski, ks. kpt. Władysław Jasica i pani Sabina Flemming oraz mieszkańcy Torunia i jego władze.

Charakterystyka 
Figura, wykonana ze sztucznego marmuru, przedstawia Matkę Boską trzymającą w lewej ręce dzieciątko Jezus, a w prawej berło, zaś u jej stóp widnieje tarcza z godłem Polski. Cokół wykonany jest ze sztucznego kamienia (beton), a na jego górnej części widnieje napis:

Galeria

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

M
Pomniki Matki Bożej w Polsce
Pomniki w Polsce odsłonięte w 2007